Аројо Лодо има више значења:

 Аројо Лодо (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Лодо (Санта Катарина Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику